La Guerre sociale peut désigner, pour une acception liée à l'antiquité :

Dans la Grèce antique 
 La Guerre sociale ou Guerre des alliés, guerre intestine qui divise la Seconde confédération athénienne de 357 à 355 av. J.-C..
 La Guerre sociale ou Guerre des alliés, conflit qui oppose la ligue achaienne et le royaume de Macédoine à la ligue étolienne entre 220 et 217 av. J.-C..

Dans la Rome antique 
 La Guerre sociale ou Guerre marsique, opposant la République romaine et les alliés italiens entre 90 et 88 av. J.-C..

Dans le monde contemporain 

 peut désigner, pour une acception contemporaine :
 La Guerre sociale est d'abord un journal socialiste fondé et dirigé par Gustave Hervé de 1906 à 1916.
 La Guerre sociale est également le nom d'une revue d'ultra gauche publiée de 1977 à 1984 par Dominique Blanc et Gilles Dauvé.

Voir aussi 
 Lutte des classes (acception contemporaine)